een van de hoogovenbedrijven die zijn gefuseerd tot Tata Steel Europe
Corus (geslacht), een geslacht van boktorren